Le district de Lệ Thủy (Vietnamien: Huyện Lệ Thủy) est un district du Viêt Nam situé dans la province de Quảng Bình, région de la Côte centrale du Nord, au Viêt Nam. Il est limité à l'est par la Mer de Chine méridionale et à l'ouest par le Laos. Sa superficie est de , et sa population est de  personnes (1998).

Son économie est principalement agricole. La rivière de Kiên Giang est la rivière essentielle à Lê Thuy.

Les généraux Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Hữu Cảnh et Duong Van An sont originaires de ce district.

Subdivisions administratives 
Lê Thuy est subdivisé en 2 villes (thị trấn) et 26 communes (xã) :
 Villes : Kiến Giang et Le Ninh
 Communes : Hoa Thuy, Son Thuy, Phu Thuy, Mai Thuy, Truong Thuy, Van Thuy, My Thuy, Duong Thuy, Tan Thuy, Thai Thuy, Sen Thuy, Hung Thuy, Cam Thuy, Thanh Thuy, Hong Thuy, Loc Thuy, An Thuy, Phong Thuy, Xuan Thuy, Lien Thuy, Ngu Thuy, Hai Thuy, Ngu Hoan, Kien Thuy, et Ngan Thuy.

Notes et références 

Subdivision administrative du Quảng Bình
Huyện